Lekanesphaera är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1943. Lekanesphaera ingår i familjen klotkräftor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Klotkräftor
Lekanesphaera